Никки Хартс (, ) — американская порноактриса, эротическая модель, порнорежиссёр и профессиональный рестлер. Лауреатка премии Inked Awards.

Биография 
Родилась 6 ноября 1991 года в городе Колумбус, столице северного штата Огайо. Отдыхая в различных барах Колумбуса, завела близких подруг из числа порноактрис, например Jet Blue, которые и дали ей идею начать карьеру в порно, пройдя кастинги в Сан-Франциско, где Никки и будет сниматься в своих первых лесбийских секс-сценах. Дебютировала в порноиндустрии в 2011 году, в возрасте 19 лет.

Снимается для таких продюсеров, как Filly Films, Burning Angels, Wicked, Smash Pictures, Adam & Eve, Hustler, Girlsway, New Sensations, Diabolic, Girlfriends Films, Kelly Madison Productions, Jules Jordan Video и Sweetheart Video.

В 2014 году получила первую номинацию на AVN Awards в категории «Лучшая сцена лесбийского секса» вместе с Бонни Роттен за фильм Beyond Fucked: A Zombie Odyssey. В следующем году была номинирована на премию XBIZ за лучшую секс-сцену в лесбийском фильме вместе с Джессой Роудс за Secret Life of a Lesbian. В 2016 году номинирована на AVN Awards в категории «лучшая групповая сцена» за Making the Band и на XBIZ Award в категории «лесбийская исполнительница года». В 2017 году получила премию Inked Awards в номинации «Лучшая групповая сцена» за Cindy Queen of Hell вместе с Анной Белл Пикс, Ли Рэйвен и Чедом Альвой.

Также выступает в качестве режиссёра, сняв на данный момент 11 картин, во многих из которых сыграла, например: Babes In Toyland, Chopper Whores, Lesbian Bush Babes, Lezzz Get Kinky, Lezzz Be Roommates. За последний фильм была номинирована на AVN Aeards в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» вместе с Ли Рейвен и Рейвен Рокетт.

На октябрь 2019 года снялась более чем в 130 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 A Girls Tale,
 Cindy Queen Of Hell,
 Deep Delivery,
 Eat My Lesbian Ass,
 Fuckstyles 2,
 Hotel,
 Ink Stains 3,
 Kiss,
 Lesbian Anal Virgins,
 Moments,
 Raw 30,
 Seduced By Mommy 11,
 Tombois 3.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Альтернативная порнография